Luigi ist die italienische Form der männlichen Vornamen Alois und Ludwig.

Namensträger

Fürsten und Politiker 
 Luigi Di Maio (* 1986) – italienischer Politiker (M5S) und Außenminister von Italien
 Luigi I. Gonzaga (1267–1360) – Graf von Mantua
 Luigi II. Gonzaga (1369–1382) – Graf von Mantua
 Luigi III. Gonzaga (Il turco, 1414–1478) – Graf von Mantua
 Luigi Gonzaga (1539–1595) – Herzog von Nevers und Graf von Rethel
 Oscar Luigi Scalfaro (1918–2012) – Politiker

Geistliche 
 Luigi Capotosti (1863–1938) – Kardinal der katholischen Kirche
 Luigi Centurioni (?–1757) – 17. General der Societas Jesu
 Luigi Giussani (1922–2005) – katholischer Priester
 Luigi Locati (1928–2005) – Bischof und Missionar
 Luigi Maglione (1877–1944) – vatikanischer Diplomat und Kardinal der katholischen Kirche
 Luigi Poggi (1917–2010) – Kardinal der katholischen Kirche
 Luigi Raimondi (1912–1975) – Kardinal der katholischen Kirche
 Luigi Traglia (1895–1977) – Kardinal der katholischen Kirche

Künstler 

 Luigi Boccherini (1743–1805) – Komponist und Cellist
 Luigi Cherubini (1760–1842) – Komponist
 Luigi Colani (1928–2019) – Designer
 Luigi Comencini (1916–2007) – Filmregisseur
 Luigi Dallapiccola (1904–1975) – Komponist
 Luigi Fiorillo (1847?–1898) – Fotograf
 Luigi Lablache (1794–1858) – Opernsänger
 Luigi Lo Cascio (* 1967) – Schauspieler
 Luigi Losito (1905–1992) – Maler
 Luigi Naviglio (1936–2001) – Schriftsteller
 Luigi Nono (1924–1990) – Komponist
 Luigi Pirandello (1867–1936) – Schriftsteller und Nobelpreisträger
 Luigi Tenco (1938–1967) – Liedermacher

Sportler 
 Luigi Allemandi (1903–1978), italienischer Fußballspieler
 Luigi Beccali (1907–1990), italienischer Leichtathlet
 Luigi Bertolini (1904–1977), italienischer Fußballspieler
 Luigi Busà (* 1987), italienischer Karateka
 Luigi Carpaneda (1925–2011), italienischer Fechter
 Luigi Cavanna (1906–1974), italienischer Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Luigi Chinetti (1901–1994), italienisch-US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Luigi Colturi (1967–2010), italienischer Skirennläufer
 Luigi De Agostini (* 1961), italienischer Fußballspieler
 Luigi Di Biagio (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Luigi De Canio (* 1957), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Luigi Durante (1879–1944), italienischer Fußballspieler
 Luigi Fagioli (1898–1952), italienischer Rennfahrer
 Luigi Forlano (1884–1916), italienischer Fußballspieler
 Luigi Maifredi (* 1947), italienischer Fußballtrainer
 Luigi Meroni (1943–1967), italienischer Fußballspieler
 Luigi Musso (1924–1958), italienischer Automobilrennfahrer
 Luigi Perenni (1913–1943), italienischer Skisportler und Soldat
 Luigi Piotti (1913–1971), italienischer Automobilrennfahrer
 Luigi Radice (1935–2018), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Luigi Riccio (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Luigi Sartor (* 1975), italienischer Fußballspieler
 Luigi Soffietti (bl. 1930er-Jahre), italienischer Automobilrennfahrer
 Luigi Taveri (1929–2018), Schweizer Motorradrennfahrer
 Luigi Valenzano (1920–2011), italienischer Automobilrennfahrer
 Luigi Villoresi (1909–1997), italienischer Automobilrennfahrer
 Luigi Weiss (* 1951), italienischer Biathlet und Skibergsteiger

Wissenschaftler und Ingenieure 
 Luigi Blau (* 1945), österreichischer Architekt und Möbeldesigner
 Luigi Bodio (1840–1920), italienischer Statistiker
 Luigi Luca Cavalli-Sforza (1922–2018), italienischer Populationsgenetiker
 Luigi Galvani (1737–1798), italienischer Arzt, Anatom und Biophysiker
 Pier Luigi Nervi (1891–1979), italienischer Bauingenieur
 Luigi Reitani (1959–2021), italienischer Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Germanist
 Luigi Snozzi (1932–2020), Schweizer Architekt

Weitere 
 Luigi Lucheni (1873–1910), italienischer Anarchist, Mörder der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn
 Luigi Camillo Berneri (1897–1937), italienischer Anarchist
 Luigi Silvestrelli (* 1901), italienischer Diplomat

Familienname 
 Hans Luigi (1894–nach 1960), deutscher Architekt und Filmarchitekt
 Lola Luigi (* 1920), deutsche Synchronsprecherin

Sonstiges 
 Luigi-Racing, belgisches Rennteam der Brüder Luigi und Francesco Cimarosti
 ein Charakter in der Oper Il tabarro von Giacomo Puccini
 Luigi (Computerspielfigur), der Bruder der Computerspielfigur (Super) Mario
 Luigi-Insel, eine Insel Franz-Josef-Lands
 Luigi Peak, ein Berg in der Antarktis

Siehe auch 
 Gino, Verkleinerungsform von Luigi mit Namensträgern
 Gianluigi, Verbindung von Gianni und Luigi
 Luigia, weibliche Form
 De Luigi

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname